Egoitz Sánchez es un actor español conocido principalmente por su reciente papel de Amadeo Granados en el serial Amar es para siempre. Además, ha participado con papeles episódicos en series como Hospital Central o Qué vida más triste.

Biografía 
Egoitz Sánchez es licenciado en interpretación textual en la RESAD en la promoción de 2012, Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco en 2007, ha realizado talleres de artes escénicas de San Sebastián además de asistir a numerosas escuelas de teatro como Zurriola en San Sebastián. Ha realizado cursos de canto, claqué, esgrima, doblaje, interpretación...

Filmografía

Televisión 
 Hasiberriak, papel episódico (2001-2002)
 Goenkale, reparto (2002-2004)
 Hospital Central, como Aitor (2004)
 Ze Kosmopolita, programa de sketches y reportero (2004-2005)
 Mi querido Klikowsky, papel episódico (2007)
 Martín, papel episódico (2007)
 Qué vida más triste, papel episódico (2008-2010) 
 Los hombres de Paco, un episodio En el mismo saco (2009)
 El asesinato de Carrero Blanco, reparto (2010)
 Aída, un episodio Sensación de Bieber, como un reportero (2012)
 Gernika bajo las bombas, como Txato. Miniserie (2012)
 Amar es para siempre, como Amadeo Granados (2014)

Cortometrajes 
 La chica de tu vida. Dir. Albert Pintó (2006) 
 Berde. Dir. J.L. Barredo/Íñigo García (2007)

Teatro 
 Saturday Clown Fever. Dir. J. Ramón Fachado (2002)
 Mirad un niño. Dir. J. Ramón Fachado (2004)
 Tiempos modernos. Dir. J. Ramón Fachado (2004)
 Vi picat. Dir. R. Llull (2005)
 Metropolitanoa. Dir. J.R. Fachado (2007)
 The Woolgatherer, de W. Mastrosimone. Dir. Mariano Gracia (2008-2009)
 Las razas, de F. Bruckner. Dir. Mariano Gracia (2009-2010)
 Kvetch, de S. Berkoff. Dir. Mariano Gracia (2009-2010)
 Antígona. Dir. Mauricio García Lozano (2012)
 El beso en el asfalto, de Nelson Rodríguez. Dir. Mariano Gracia (2012)
 Bonita, pero ordinaria, de Nelson Rodríguez. Dir. Mariano Gracia (2012)
 Gorda, de Neil LaBute. Dir. Begoña Bilbao, como Alex (2013)
 Julio César, de Shakespeare. Dir. Paco Azorín, como Metelo (2014)

Referencias 
 https://web.archive.org/web/20150205190756/http://delphossactores.com/actores/egoitz-sanchez

Actores de Guipúzcoa
Nacidos en San Sebastián